O Grupamento de Patrulha Naval do Leste (ComGptPatNavL) é a força distrital da Marinha do Brasil subordinada ao 2.º Distrito Naval com sede em Salvador. É apoiado pela Base Naval de Aratu (BNA).

Tem por missão "efetuar Patrulha Naval, realizar Operações de Socorro e Salvamento, participar de Operações de Minagem Defensiva, de Esclarecimento, de Apoio Logístico Móvel e de Defesa de Porto na Área Marítima Restrita, aí incluídos Terminais Marítimos e Plataformas de Exploração/Explotação, a fim de contribuir para o cumprimento da missão do Comando do 2º Distrito Naval".

Criado em 2008, realiza importante papel na salvaguarda da vida humana do mar, defesa das águas jurisdicionas brasileiras (Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva) e outras atividades de interesse da MB na área marítima do Comando do 2º Distrito Naval.

Seu lema é:

"Guardar o Mar! Salvar no Mar!"

Meios 

 Cv Caboclo (V19)
 NPa Guaratuba (P50)
 NPa Gravataí (P51) 
 AviPa Dourado

Ver também
 Lista das embarcações da Marinha do Brasil
 Lista de navios descomissionados da Marinha do Brasil

Ligações externas 
 

Marinha do Brasil
Forças armadas do Brasil na Bahia
Unidades militares do Brasil